Eetu Luostarinen (né le  à Siilinjärvi, en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Kalevan Pallo, c'est avec cette équipe qu'il commence sa carrière professionnelle en 2016. En prévision du repêchage de 2017, il est classé comme  meilleur espoir européens. Il est finalement repêché au  rang par les Hurricanes de la Caroline. Le ,  il signe son premier contrat dans la LNH avec l'équipe qui l'a repêché. Celui-ci consiste à une entente de trois ans pour une valeur de 750 000$ par année. Il a également reçu pour l'occasion un boni de signature de 277 500$.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international. Il participe à ses premières sélections durant la campagne 2018-2019. En 2019, il participe à son premier championnat du monde sénior.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2013-2014 || Kalevan Pallo U16 || Jr. C SM-sarja Q || 10|| 1|| 7|| 8|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Kalevan Pallo U16 || Jr. C SM-sarja || 34|| 4|| 7|| 11|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Kalevan Pallo U17 || Jr. B2 SM-sarja || 26|| 9|| 19|| 28|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Kalevan Pallo U18 || Jr. B SM-sarja || 18|| 7|| 4|| 11|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Kalevan Pallo U18 || Jr. B SM-sarja || 46|| 11|| 23|| 34|| 58|| 2|| 2|| 0|| 2|| 12
|-
| 2016-2017 || Kalevan Pallo U20 || Jr. A SM-liiga || 23|| 11|| 8|| 19|| 49|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Kalevan Pallo || Liiga || 32|| 3|| 4|| 7|| 14|| 17|| 1|| 2|| 3|| 14
|-
| 2017-2018 || Kalevan Pallo U20 || Jr. A SM-liiga || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 3|| 1|| 2|| 3|| 25
|-
| 2017-2018 || Kalevan Pallo || Liiga || 55|| 6|| 14|| 20|| 58|| 6|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
| 2018-2019 || Kalevan Pallo || Liiga || 54|| 15|| 21|| 36|| 79|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2019-2020 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 8|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2019-2020 || Checkers de Charlotte || LAH || 44|| 8|| 17|| 25|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Thunderbirds de Springfield || LAH || 5 || 0|| 0 || 0 || 0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Kalevan Pallo || Liiga || 17 || 5 || 10 || 15 || 14 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Panthers de la Floride || LNH || 44 || 3 || 5 || 8 || 12 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Panthers de la Floride || LNH || 78 || 9 || 17 || 26 || 12 || 10 || 1 || 1 || 2 || 2
|-

| 130 || 12 || 23 || 35 || 24 || 10 || 1 || 1 || 2 || 2

Au niveau international 

| 2016-2017 || align="left"|International-Jr U20 || 7 || 1 || 4 || 5 || 2 || +3 || 
|-
| 2017-2018 || align="left"|International-Jr U20 || 12 || 0 || 2 || 2 || 6 ||  || 
|-
| 2018-2019 || align="left"|International || 16|| 1|| 1|| 2|| 4|| 0|| align="left"|
|-
| 2019 || align="left"|Championnat du monde || 4 || 0 || 0 || 0 || 2 || -1 || align="left"|  Médaille d'or

Références 

Naissance en septembre 1998
Naissance à Siilinjärvi
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du KalPa Kuopio
Choix de repêchage des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur des Thunderbirds de Springfield
Joueur des Panthers de la Floride